Borrás puede referirse a:

 Nicolás Borrás (1530-1610), pintor renacentista español;
 Francisco Borrás Soler (1859-1928), arquitecto español;
 Enrique Borrás (1863-1957), actor español;
 Manuel Borrás Ferré (1880-1936), uno de los trece obispos españoles asesinados durante la Guerra Civil Española;
 Tomás Borrás (1891–1976), escritor y periodista español
 Eduardo Borrás (1907-1968), periodista y dramaturgo español que tuvo extensa trayectoria en Argentina;
 Juan Comas Borrás (1913-1992), piloto de caza que combatió en el bando republicano durante la Guerra Civil Española;
 Joan Borrás Borrás (1926-1983), pintor español;
 María Luisa Borràs González (1931-2010), doctora en Historia del Arte y escritora española;
 Raúl Borrás (1933-1985), político argentino, ministro de Defensa en la incipiente democracia;
 Omar Borrás (1929-), entrenador de fútbol uruguayo;
 Joan Borràs (1940-), actor catalán de cine, teatro y doblaje;
 Jorge Borrás (1952-), pintor y escultor español residente en Francia;
 Rosa Borrás (1963-), artista plástica mexicana;
 Meritxell Borràs (1964-), política española, exconsejera de la Generalidad;
 Laura Borràs (1970-), filóloga y política española, exconsejera de la Generalidad y diputada en las Cortes;
 Teatro Borrás sala de teatro y antiguo cine barcelonés;
 Borrás Plana, empresa juguetera española fundada por Agapito Borrás en 1894 bajo el nombre de Juguetes Borrás;
 Educa Borrás, empresa juguetera española resultante en 2001 de la fusión de Borrás Plana con la empresa Educa Sallent.